Typ 138 oder Type 138 steht für:

 Peugeot Typ 138, Automodell der Marke Peugeot
 Bristol Type 138, Werksbezeichnung der Bristol High Altitude Monoplane, Forschungsflugzeug

Abkürzung